Куксара́й, Коксара́й или Гёксара́й — тюркское слово, которое на русский язык буквально переводится как Синий/Голубой/Зелёный дворец. 
 Площадь Куксарай — одна из крупнейших площадей в Самарканде и Узбекистане.
 Дворец Куксарай — ныне не сохранившийся дворец Тимуридов в Самарканде, в Узбекистане.
 Дворец Куксарай — одна из резиденций президента Республики Узбекистан в Ташкенте.
 Куксарай — название улиц в различных городах Азии, организаций и учреждений.

См. также 
 Коксарай